

Sigle 
 Saggi Tascabili Laterza – collana libraria della casa editrice Laterza
 Sistema turistico locale
 Standard Template Library – libreria software del linguaggio C++

Codici 
 STL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Lambert-St. Louis di Saint Louis (Stati Uniti d'America)
 stl – codice ISO 639-3 della lingua stellingwerfs
 STL – codice ISO 3166-2:NZ del Southland (Nuova Zelanda)

Altro 
 STL – formato di file per software CAD
 STL – targa automobilistica del circondario di Stollberg (Germania)